

Nomes
 São Lupo, santo católico
 Lupo Protoespatário, nobre bizantino
 Lupo Servato, religioso francês
 Lupo II da Aquitânia
 Lupo III
 Lupo (consular da Campânia)

Empresas e produtos 
 Lupo (empresa), fábrica de meias do Brasil
 Volkswagen Lupo, modelo de carro

Filmes 
 Il brigante di Tacca del Lupo, de 1952
 Il lupo dei mari, de 1957

Lugares 
 San Lupo, na Itália

Outros 
 6087 Lupo, asteroide